Dos Santos et dos Santos sont des noms propres d'origine portugaise qui signifient littéralement « Des Saints ».

 Adailton Pereira Dos Santos (1973-), footballeur tuniso-brésilien ;
 Aderbar Melo dos Santos Neto dit Santos (1990-), footballeur brésilien ;
 Alef dos Santos Saldanha (1995-), footballeur brésilien ;
 André Alves dos Santos (1983-), footballeur brésilien ;
 António Francisco dos Santos (1948-2017), évêque catholique portugais ;
 Artur Lopes dos Santos (1931-), footballeur portugais ;
 Bruno dos Santos Moraes (1984-), footballeur brésilien ;
 Caroline Gomes dos Santos (1995-), taekwondoïste brésilienne ;
 Celso Dias dos Santos (1956-), footballeur brésilien ;
 Clarissa dos Santos (1988-), joueuse brésilienne de basket-ball ;
 Dabney dos Santos (1996-), footballeur néerlandais et cap-verdien ;
 Daiane dos Santos (1983-), gymnaste artistique brésilienne ;
 Diamantino dos Santos (1961-), athlète brésilien ;
 Éder dos Santos (1984-), footballeur mexicain ;
 Eduardo Oliveira dos Santos (1972-), footballeur brésilien ;
 Éric dos Santos (1993-), joueur franco-portugais de rugby à XV ;
 Filipe dos Santos (1896-1941), footballeur et entraîneur portugais ;
 Flordelis dos Santos de Souza, dite Flordelis (1961-), pasteure évangélique, chanteuse et femme politique brésilienne ;
 Francileudo Dos Santos Silva Lima, dit Francileudo Santos (1979-), footballeur tuniso-brésilien ;
 Francisco dos Santos, plus communément appelé Francisco Nazaré (1904-19?), footballeur portugais ;
 Gabriel Rodrigues dos Santos (1981-), footballeur brésilien ;
 Gerardo dos Santos dit Zizinho (1962-2021), footballeur brésilien ;
 Giovani dos Santos (1989-), footballeur mexicain et frère de ce dernier ;
 Isabel dos Santos (actrice), (1956-), actrice québécoise d'origine portugaise ;
 Isabel dos Santos (1973-), fille de José Eduardo dos Santos, parfois considérée comme la femme la plus riche d'Afrique ; 
 Isaquias Queiroz dos Santos (1994-), céiste brésilien ;
 Janete dos Santos (1991-), joueuse de handball angolaise ;
 Jerusa Geber dos Santos (1982-), athlète handisport brésilienne ;
 João Miguel dos Santos Simões (1907-1972), historien et un muséologue portugais ;
 João dos Santos (1903-19?), footballeur portugais ;
 Jonathan dos Santos (1990-), footballeur mexicain et frère de ces deux derniers ;
 José Eduardo dos Santos (1942-2022), président de la République d'Angola de 1979 à 2017 ;
 José Rodrigues dos Santos (1964-), journaliste et écrivain portugais ;
 José Wellington Bento dos Santos (1973-), footballeur brésilien ;
 Julio Cesar Dos Santos (1981-), footballeur brésilien ;
 Julio Dos Santos (1983-), footballeur paraguayen ;
 Lateef Crowder Dos Santos (1977-), acteur américain ;
 Laurent Dos Santos (1993-), footballeur franco-portugais ;
 Liberto dos Santos (1908-19?), footballeur portugais ;
 Lucie dos Santos (1907-2005), religieuse portugaise de l'Ordre du Carmel ayant été témoin de l'apparition de Notre-Dame de Fátima ;
 Luíz Antônio dos Santos (1964-2021), athlète brésilien spécialiste du marathon ;
  ;
 Marcelino dos Santos (1929-2020), poète et homme politique mozambicain ;
 Mélanie de Jesus dos Santos (2000-), gymnaste française ;
 .

Patronyme portugais
Patronyme brésilien